Taino (miasto) – miejscowość i gmina we Włoszech.
 Taino – Tainowie (Indianie Taino), rdzenni mieszkańcy Karaibów.